Farnsworth steht für:

 Farnsworth (Texas), Ort im Ochiltree County
 eine fiktive Figur aus der Serie Futurama, siehe Figuren aus Futurama #Professor Hubert J. Farnsworth
 Farnsworth House, Landhaus von Ludwig Mies van der Rohe
 Farnsworth-Test, für die Bestimmung der Farbsehtauglichkeit

Farnsworth ist der Familienname folgender Personen:
 Charles S. Farnsworth (1862–1955), US-amerikanischer General im Ersten Weltkrieg
 Christopher Farnsworth (* 1971), US-amerikanischer Schriftsteller
 Daniel D. T. Farnsworth (1819–1892), US-amerikanischer Politiker
 Elon John Farnsworth (1837–1863), US-amerikanischer Offizier, Unionsgeneral im Bürgerkrieg
 Joe Farnsworth (* 1968), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 John F. Farnsworth (1820–1897), US-amerikanischer Politiker und Offizier
 Philo Farnsworth (1906–1971), US-amerikanischer Erfinder
 Richard Farnsworth (1920–2000), US-amerikanischer Schauspieler
 Walter K. Farnsworth (1870–1929), US-amerikanischer Anwalt, Richter und Politiker